Ваї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Ваї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Ваї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале